Cœur de pierre peut désigner :
 Cœur de pierre (Das kalte Herz), un conte de Wilhelm Hauff publié en 1828.
 Cœur de pierre (Das kalte Herz), un film allemand de 1950 réalisé par Paul Verhoeven, adapté du conte de Hauff
 Cœur de pierre (Кремень), un film russe de 2007 réalisé par Alexeï Mizguirev